Zavalla (Santa Fé)
Zavalla (Texas)

Desambiguações de topônimos